John Kerr er navnet på:
 John Kerr (fysiker) – skotsk fysiker (1824–1907)
 John Kerr (generalguvenør) – australsk generalguvenør (1914–1991)
 John Kerr (forfatter) – amerikansk forfatter (1950–2016)
 John Kerr (curlingspiller) – engelsk curlingspiller
 John Kerr, Jr. (fodboldspiller) – amerikansk forboldsspiller (født 1965)